Penguins (englisch für „Pinguine“) heißen:

The Penguins, US-amerikanische Doo-Wop-Band
die Pittsburgh Penguins, US-amerikanisches Eishockeyteam
die Wilkes-Barre/Scranton Penguins, US-amerikanisches Eishockeyteam

Siehe auch:
Penguin